Открытый чемпионат Лиона по теннису 2022 () — ежегодный мужской международный профессиональный теннисный турнир, проходящий весной в Лионе (Франция) на открытых грунтовых кортах. Это четвёртый розыгрыш приза. Турнир относится к категории ATP 250 с призовым фондом в размере около 540 тысяч евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар. Текущий розыгрыш состоится с 16 по 22 мая 2022 года.

Общая информация 
Чемпионы 2022 года

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 9 Мая 2022.

Особая категория игроков

1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC) 
  Жо-Вильфрид Тсонга
  Юго Гастон
  Люка Пуй

2. Теннисисты, имеющий защищённый рейтинг 
  Аляж Бедене

3. Теннисисты, победители квалификации к турниру 
 Жиль Симон
 Мануэль Гинар
 Томас Мартин Этчеверри
 Грегуар Баррер

4. Теннисисты, счастливые участники квалификации (LL) 
 Ёсукэ Ватануки

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Ссылки 

Лион
Теннис
Май 2022 года